Westhampton (Massachusetts)
 Westhampton (Nova York)
 Westhampton Beach, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.